42-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА в период Гражданской войны в РСФСР.

История 
1919 год

4-я стрелковая дивизия приказом войскам 13-й армии № 47 от 7 марта 1919 г. переименована в 42-ю стрелковую дивизию., Начальник дивизии И. Х. Паука (на 07.03.1919).

В марте — апреле 1919 дивизия участвовала в боях против войск русской Кавказской Добровольческой армии под командованием генерала А. И. Деникина, входившей в состав Вооружённых силы Юга России в Донбассе (Донбасс).,

14 августа — 12 сентября дивизия участвовала в августовском контрнаступлении Южного фронта. Она наступала в составе Группы войск В. И. Селивачева, вышла к г. Белгород, отходила с арьергардными боями на рубеж р. Сейм).,

13 октября — 16 ноября в составе 13-й армии дивизия участвовала Воронежско-Касторненской операции (наступление на ж.д. узел Касторное в составе ударной группы, овладение ст. Долгоруково, Ливны, Касторное).,

На 7 октября дивизия имела в своём составе 5629 пехотинцев (штыков), 235 кавалеристов (сабель), 152 пулемёта, 27 орудий.

24 ноября — 12 декабря в составе 13-й армии дивизия участвовала в Харьковской операции (наступление вдоль ж.д. от г. Старый Оскол на г. Купянск, участие в освобождении гг. Новый Оскол, Валуйки, Купянск).,

18 — 31 декабря в составе 13-й армии дивизия участвовала Донбасской операции (наступление на левом крыле фронта, освобождение ст. Славянск, Константиновка, Ясиноватая, Юзовка).,

1920 год

С переименованием Южного фронта в Юго-Западный (директива Главкома No.22/ш от 6 января 1920 г.) 13-я армия вошла в состав последнего и дивизия соответственно.

В январе дивизия вошла в состав 14-й армии.,

В марте — июне дивизия была в составе 1-й Украинской трудовой армии.,

В ноябре дивизия вошла в состав 4-й армии
Южного фронта.,

В апреле — июле 1920 дивизия вела бои с войсками
Русской армии под командованием генерала Врангеля в Северной Таврии (Таврическая губерния).,

В августе — сентябре дивизия участвовала в обороне Донбасса.,

28 октября — 3 ноября дивизия участвовала в контрнаступлении Южного фронта в Северной Таврии (участие в овладении рубежом Астраханка — Инзовка, ст. Большой Токмак, г. Мелитополь).,

Во время Перекопско-Чонгарской операции 7 — 17 ноября Южного фронта дивизия находилась в резерве в районе г. Мелитополя.,

В ноябре — декабре дивизия участвовала ликвидации отрядов РПАУ Н. И. Махно в районе гг. Каховка, Гуляй Поле, Пологи., (см. Вольная территория)

1921 год

42-я стрелковая дивизия на основании приказа командующего войсками 4-й армии Южного фронта № 685/оп от 6 марта 1921 г. переформирована в 42-ю стрелковую бригаду.,

Подчинение 
 7 марта 1919 — январь 1920 — 13-я армия Южного фронта.,,
 14 августа — 12 сентября 1919 — Группа войск В. И. Селивачёва. 13-я армия Южного фронта. (контрнаступление Южного фронта 14.08 −12.09.1919: наступление в составе Группы войск В. И. Селивачёва, выход к г. Белгород, отход с арьергардными боями на рубеж р. Сейм),,
 6 января 1920 — 13-я армия Юго-Западного фронта. (Южный фронт переименован в Юго-Западный).
 Январь 1920 — 14-я армия.,
 Март — июнь 1920 г. — 1-я Украинская трудовая армия.,
 Ноябрь 1920 — 6 марта 1921 — 4-я армия Южного фронта.,

Командование 
 С 7 марта 1919 — И. Х. Паука
 9 апреля 1919 — 23 июня 1919 — А. В. Станкевич
 26 июня 1919 — 9 августа 1919 — А. Д. Козицкий
 9 августа 1919 — 10 сентября 1919 — Г. Д. Гай
 сентябрь — декабрь 1919 — Павлов Владимир Николаевич (1891—1925)
 18 февраля 1920 — 23 марта 1920 — В. С. Нестерович
 23 марта 1920 — 14 апреля 1920 — Н. А. Ефимов (вр.и.д.)
 27.12.1920 — 06.03.1921 — Михаил Васильевич Калмыков

Начальники штаба 
 Ефимов, Николай Алексеевич 14.04.1920 — хх.01.1921

Известные люди, связанные с дивизией

Примечания

Литература 
 Центральный государственный архив Советской Армии. Ф.1407; 894 д.; 1919—1921 гг. Управление 42-й стрелковой дивизии (бывшая 4-я партизанская, 4-я стрелковая дивизия)

Ссылки 
 «Архивы России», Центральный государственный архив Советской Армии.
 Боевое расписание войск Южного фронта.
 Центральный государственный архив Советской армии. Донецкая группа войск.
 Форум. 42-я стрелковая дивизия (бывшая 4-я партизанская стрелковая дивизия, ноябрь 1920 г. — март 1921 г.).

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Красная армия во время Гражданской войны